У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні з січня до березня 2016 року.

Список загиблих з 1 січня до 31 березня 2016 року

Невстановлена дата смерті (померлі демобілізовані учасники АТО)
 Куліда Сергій, 26.02.1977, житель смт Березна Менський район Чернігівська область. Демобілізований учасник АТО, військовослужбовець НГУ. На фронті з серпня 2015 по серпень 2016 (із незначними перервами). У 2016 році покінчив життя самогубством.

 Смаль Костянтин Григорович, 14.09.1979, житель с. Феськівка Менський район Чернігівська область. Демобілізований учасник АТО, служив з 2015 по 2016. Помер у 2016 році.

Втрати силових структур в тилу під час війни 
 Юрчишин Руслан Іванович (позивний «Космос»), , Івано-Франківськ. Солдат, снайпер 2-го батальйону ОпП Київської окремої бригади Північного ОТО НГУ. Художник за освітою, влітку 2014 призваний за мобілізацією. З кінця літа до січня 2015 року ніс службу на Луганщині: траса «Бахмутка», с. Кримське (Новоайдарський район). 01.01.2015 в бою з ДРГ противника дістав вогнепальне поранення в ногу, переніс кілька операцій, упродовж року лікувався та проходив реабілітацію, співпрацював з волонтерами. В серпні 2015 в посольстві України у Греції була відкрита виставка картин Руслана Юрчишина . В електронній газеті «Галка» вийшло інтерв'ю з воїном-художником. Помер  уві сні в ніч на 2 січня, перебуваючи на реабілітації в селі Дора під Яремче (Івано-Франківська область). Похований в с. Вовчинець (Івано-Франківська міська рада). Батько помер, залишилися мати і сестра.

 Запухляк Микола Васильович, , Новогригорівка (Великоолександрівський район) Херсонська область. Мешкав у с. Заболотне (Крижопільський район) Вінницька область. Солдат, снайпер 1-го відділення 1-го мотопіхотного взводу 1-ї МПР 4-го ОМПБ «Закарпаття» 128-ї ОГПБр. 1990 року родина Миколи переїхала до с. Заболотне, де він після закінчення школи працював різноробом на фермі місцевого сільгосппідприємства. Мобілізований 25.04.2015, учасник АТО. Помер  уві сні від серцевого нападу в пункті постійної дислокації військової частини у м. Мукачеве. Похований в с. Заболотне. Залишилися мати і брат.

 Козодій Роман Богданович, , Пониковиця Бродівський район Львівська область. Проживав у c. Лагодів (Бродівський район). Старший солдат, водій-заправник технічної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення 16-ї ОБрАА. Строкову службу проходив у в/ч А3814 водієм. Призваний за мобілізацією у 2014 році, пізніше підписав контракт. Трагічно загинув  у м. Дніпро під час виконання службових обов'язків. Після прощання у військовій частині в Бродах похований у с. Смільне Бродівського району. Залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.

 Денисов Олександр Володимирович, , Золотники Теребовлянський район Тернопільська область. Солдат 53-ї ОМБр. Служив з липня 2015 на Дніпропетровщині. Помер на Дніпропетровщині , під час несення військової служби. Похований в Золотниках.

 Сосицький Володимир Миколайович, , 58 років, Вербаїв Луцький район Волинська область. Проживав у с. Першотравневе (Снігурівський район) Миколаївська область. Сержант, водій 54-ї ОМБр. Мобілізований 09.03.2015. Помер  внаслідок хвороби серця в лікарні м. Одеса. Похований у с. Першотравневе. Залишилися мати й дружина.

 Лісанець Олексій Олексійович, , Донецьк. Проживав у с. Горохівське (Снігурівський район) Миколаївська область. Молодший сержант, військовослужбовець 3-ї БрОП НГУ, в/ч 3017 (Харків). Мобілізований 05.03.2015. Життя військового обірвалося  під час несення служби у військовій частині. Похований у с. Горохівське.

 Лободенко Андрій Іванович, , Петрашівка (Глобинський район) Полтавська область. Проживав у с. Броварки (Глобинський район). Стрілець 1-го стрілецького взводу 18-ї стрілецької роти 5-го стрілецького батальйону 5-ї окремої бригади НГУ, в/ч 3005 (Харків). По закінченні Броварківської загальноосвітньої школи відслужив в армії. Працював на Кагамлицькому цегельному заводі. Мобілізований 27.02.2015, учасник АТО, служив у Донецькій області. Помер вдома  від серцевого нападу під час короткотермінової відпустки.

 Ярема Віталій Іванович, Новоукраїнка Кіровоградська область. Військовослужбовець 14-ї ОМБр. Призваний за мобілізацією, протягом 11 місяців перебував на військовій службі, учасник АТО.  їхав додому у відпустку, з пересадкою у місті Знам'янка (Кіровоградська область). Перехожі знайшли його в парку, де йому стало зле, та викликали «швидку». В лікарні Віталій помер, за попередніми висновками, — від гострої серцевої недостатності. Волонтерка Марина Хаперська в соцмережі написала, що на тілі було знайдено слід від уколу клофеліну, і що це вже не перший випадок у Знам'янці, поліція цю інформацію спростовує. Похований на Алеї Героїв АТО в Новоукраїнці. Залишилася дружина та 6-річний син.

 Твердохліб Володимир Іванович, , Павлівка (Тисменицький район) Івано-Франківська область. Військовослужбовець 54-ї ОМБр. Учасник АТО. Помер  у відпустці внаслідок інсульту. Похований у с. Павлівка.

 Кравчук Руслан, , Красилів Хмельницька область. Проживав у м. Старокостянтинів. Солдат військової служби за контрактом 3568-ї зенітної технічної ракетної бази, в/ч А4009 (Старокостянтинів). Учасник АТО, служив на Луганщині. Трагічно загинув  на території військової частини в Старокостянтинові (Хмельницька область). Близько 20:00 години в приміщенні вартового містечка 27-річний офіцер під час розрядження автомата Калашникова з необережності вистрілив у 33-річного солдата-контрактника, який перебував поруч і від вогнепального поранення в голову помер на місці. Залишилися батьки і дружина.

 Бондар Олександр Вікторович, , Лички Ківерцівський район Волинська область. Сержант, командир відділення 24-ї ОМБр. Виріс у багатодітній родині. Служив у ЗСУ за контрактом з листопада 2013. Учасник бойових дій в зоні АТО, пройшов 4 ротації. У червні 2015 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. Помер  через зупинку серця, перебуваючи на навчальних зборах на Яворівському полігоні. Залишилися батьки та сестри.

 Степанець Юрій Вікторович, , Чернігів. Сержант, розвідник 17-го ОМПБ «Кіровоград» 57-ї ОМПБр. Строкову службу проходив у розвідроті 95-ї ОАеМБр. У мирному житті працював столяром. Мобілізований в кінці січня 2015, учасник бойових дій в зоні АТО. Помер під час відпустки вдома, не витримало серце. Похований 13 лютого 2016 у Чернігові на міському кладовищі «Яцево».

 Єршов Микола Леонтійович, , 56 років, мешкав у м. Крижопіль Вінницька область. Учасник АТО. Загинув  під час слідування з місця служби у відпустку.

 Васильєв Сергій Валерійович, , Вінниця. Старший сержант, заступник командира взводу 58-ї ОМПБр. Працював у КП «ВінницяВодоканал». Мобілізований у квітні 2015, проходив підготовку в НЦ «Десна». В зоні АТО перебував з 28.11.2015, служив у районі м. Мар'їнка.  близько 6:00 знайдений мертвим біля будівлі «Баттерфляй», що в районі залізничного вокзалу Києва. Прямував із зони АТО у відпустку, о 4:00 мав пересісти на потяг до Вінниці, після 03:30 не виходив на зв'язок. Проводиться слідство. Похований на Алеї Слави центрального кладовища міста Вінниця. Залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.

 Чаплій Іван Федорович (позивний «Чаплинка»), , Рахни-Лісові Шаргородський район Вінницька область. Військовослужбовець 79-ї ОАеМБр. Виріс у багатодітній родині з чотирма сестрами. Після служби в армії працював у правоохоронних органах Києва, потім охоронцем. Мобілізований у березні 2015, учасник АТО. Отримав важке поранення наприкінці 2015, після лікування повернувся до ЗСУ. Останні місяці служив у військовій частині на Херсонщині. Помер  від серцево-судинної недостатності у лікарні м. Миколаїв, куди був доправлений з військової частини. Похований у с. Рахни-Лісові. Залишилися батьки, сестри, цивільна дружина та 3-річна донька.

 Владов Ігор Анатолійович || , Вільшанка Кіровоградська область. Солдат, механік-телефоніст відділення радіозв'язку 54-ї ОМБр. Під час перевезення боєприпасів на передову в Ізюмському районі Харківської області отримав важкі травми, від яких помер . Похований на селищному кладовищі Вільшанки. Залишилися батьки, дружина та двоє маленьких дітей.

 Рясіченко Віталій Володимирович, , Чигирин Черкаська область. Солдат, кулеметник 30-ї ОМБр. У 2012 закінчив Чигиринський технікум Уманського національного університету садівництва за напрямком «Економіка і підприємництво». Належав до лав Чигиринського козацтва. Строкову службу проходив у Внутрішніх військах в Луганську. В грудні 2013 вступив на військову службу за контрактом. Учасник АТО, зокрема, брав участь у боях за Вуглегірськ, Іловайськ. Був поранений, після лікування повернувся до війська. Трагічно загинув  на станції Знам'янка. На 6 колію Фастівського приймального-відправного парку прибув транзитний поїзд, в складі якого знаходилось два пасажирських вагони з військовими, що супроводжували вантаж. Об 11:31 Віталій піднявся на дах вагону-цестерни поїзду, що знаходився на 5 колії. Внаслідок наближення на небезпечну відстань до елементів контактної мережі відбулося займання, солдат отримав травми, не сумісні з життям. Поруч було виявлено обгорілий мобільний телефон, ймовірно для здійснення селфі. Залишилися батьки. Нагороджений козацьким орденом «Віра», посмертно нагороджений козацьким орденом «Честь».

 Лівик Анатолій Миколайович, , Шевченківське (Куйбишевський район) Запорізька область. Старший сержант, військовослужбовець 53-ї ОМБр. Мобілізований на початку 2015, учасник бойових дій в зоні АТО. Помер  внаслідок відриву тромбу під час навчань на полігоні «Широкий Лан» (Запорізька область), куди бійці із зони АТО були виведені на навчання та бойове злагодження. Похований у рідному селі. Залишилися дружина та дві доньки.

 Чиж Анатолій, Охтирка Сумська область. Військовослужбовець розвідвзводу 3-го батальйону 30-ї ОМБр. Анатолія виховала бабуся. На фронт пішов добровольцем. Після закінчення служби планував поїхати на заробітки до Польщі. Перебуваючи останній день у відпустці, з невідомих причин в ніч на  покінчив життя самогубством.

 Амброзяк Віталій Степанович, , проживав у м. Івано-Франківськ. Військовослужбовець 2-го гаубичного артилерійського дивізіону 55-ї ОАБр. Мобілізований у травні 2015, учасник АТО. Помер  від хвороби у 5-ій міській клінічній лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя. Похований в с. Забережжя Богородчанського району, біля могили батька.

 Шалесний Олександр Михайлович, , Олександрія Кіровоградська область. Проживав у м. Горішні Плавні Полтавська область. Водій 55-го окремого автомобільного батальйону «Чорний ліс» (смт Лісове). Закінчив ПТУ № 17 та Олександрійський індустріальний технікум. Останні 13 років жив у Горішніх Плавнях (колишній Комсомольськ), працював слюсарем-ремонтником на Полтавському ГЗК. Самотужки виховував сина. Мобілізований в серпні 2015. Служив у м. Балаклія на Харківщині, перевозив вантажі в зону АТО. Увечері 7 березня Олександру стало погано, з'явилася слабкість, його госпіталізували в Балаклійську ЦРЛ, де вночі у нього стався інсульт. Перевезли до Харківського військового шпиталю, провели операцію, проте врятувати життя не вдалося. Вранці  Олександр помер. Похований в Олександрії. Залишились батьки та 13-річний син.

 Вітер Вадим Миколайович, Єлізарове Солонянський район Дніпропетровська область. Військовослужбовець 53-ї ОМБр. Мобілізований у 2014 під час третьої хвилі мобілізації, служив у 43-му БТО «Патріот». Після демобілізації пішов на службу за контрактом у складі новоствореної 53-ї бригади. Загинув  на полігоні «Широкий лан» (Миколаївська область). За повідомленням волонтера Ірини Яценко, під час вантаження дров, Вадим, переступаючи через високий борт, впав вниз головою, зламавши хребет. Але виявилось, що по документах він був звільнений 20 березня. Похований у с. Єлізарове. Залишилися мати, брат, дружина та три доньки. Прим. За повідомленням ГУ НП у Миколаївській області, 27 березня до поліції надійшло повідомлення про смерть 50-річного мобілізованого на Широколанівському полігоні. За попереднім висновком, чоловік помер внаслідок серцевої хвороби. Зі слів товаришів по службі, чоловікові стало зле і він, впавши на землю, більш не подавав ознак життя.

 Малофєєнко Валерій Олексійович, , Конотоп Сумська область. Солдат БСП «Донбас» НГУ. На фронті, у бою зазнав поранення, після чого здоров'я бійця значно погіршилося. Помер наприкінці березня 2016, перебуваючи у відпустці, того дня, коли вже мав повертатися до військової частини. Похований 31 березня в Конотопі. Залишилися мати, сестра й 13-річний син.

 Логачов Павло, 32 роки, Бердянськ Запорізька область. Військовослужбовець 13-го ОАеМБ 95-ї ОАеМБр. Учасник АТО. За словами близьких, наприкінці березня 2016 їхав до своєї військової частини із зони АТО і зник, пізніше був знайдений вже мертвим. Похований 1 квітня 2016 в Бердянську.

Померлі демобілізовані учасники АТО 
 Яворський Тарас Степанович, , Верчани Стрийський район Львівська область. Сержант, командир відділення 24 ОМБр. Працював водієм в ПП «Олісма». Мобілізований в червні 2014, з 09.07.2014 по 11.06.2015 виконував завдання на території Луганської області. Спочатку служив водієм у 3-му БТО Львівської області «Воля», потім у 24 ОМБр. Після повернення із зони бойових дій почувався погано, проходив лікування у військовому шпиталі у Винниках і в Стрийській ЦРЛ, проте врятувати його життя медикам не вдалось, помер . Похований в с. Верчани. Залишилися мати, двоє братів, дружина та двоє неповнолітніх дітей. Брат Василь Яворський також учасник АТО, помер 13.03.2019.

 Павлюк Володимир Миколайович, , Ощів Горохівський район Волинська область. Боєць ДУК ПС. Помер  під час ротації, внаслідок серцевого нападу, по дорозі додому у м. Олешки (Колишній Цюрупинськ). Похований в с. Ощів. Залишилася мати, дружина, донька, сестра і брат. Прим. На меморіальній дошці вказано: «Воїн-доброволець 43-го окремого інженерно-саперного батальйону».

 Оліярник Іван Іванович, , Баранівці Самбірський район Львівська область. Мешкав у с. Новонаталівка Чаплинський район Херсонська область. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець 28-ї ОМБр. 1974 родина Івана переїхала до с. Новонаталівка. Здобув освіту газоелектрозварника, з 1985 по 1988 служив у військово-морському флоті. Закінчив курси водіїв і працював у своєму селі в колгоспі. З 30.07.2014 по 30.08.2015 проходив службу за мобілізацією, учасник бойових дій в зоні АТО. Після демобілізації повернувся додому. Раптово помер . Похований в Новонаталівці.

 Бойчун Роман Володимирович, , Новосілки (Києво-Святошинський район) Київська область. Військовослужбовець танкового підрозділу (в/ч А1314). На фронт пішов добровольцем. Після року служби, в липні 2015, повернувся до дому. 9 років тому померла донька Романа. Поки служив, дружина пішла до іншого. Коли повернувся з АТО, подав на розлучення.  покінчив життя самогубством на кладовищі с. Новосілки (Києво-Святошинський район). Прийшов на могилу доньки, зателефонував колишній дружині і, повідомивши їй про свої наміри, підірвав себе гранатою Ф-1. Похований у Новосілках. Залишилися двоє неповнолітніх дітей, син і донька.

 Алмашин Володимир Михайлович, , Ірпінь Київська область. Проживав у м. Київ (Печерський район). Учасник АТО, солдат 24-го ОШБ «Айдар». Публіцист. Учасник націоналістичного руху з 1990-х років. Після розколу в лавах Спілки Незалежної української молоді (1990) разом з кількома побратимами заснував Українську Націоналістичну Спілку. Згодом, впродовж кількох років очолював Хмельницьку організацію УНА-УНСО, кілька років модерував сайт «Народний Оглядач», згодом «Княже Місто», 2015 — сайт Комітету Визволення Політв'язнів. Належав до середовища фанатів ФК «Динамо» Київ, відомий як «Вова Борода». Автор книг про фан-рух «Don't stop» і «Більше ніж гра», писав статті для журналу «Святослав». 2014 року воював у лавах батальйону «Айдар». 2015 року у Володимира стався мікроінсульт. Наприкінці 2015 року він впав у кому, помер . Похований у Києві на Байковому цвинтарі. Залишилася доросла донька.

 Мамчук Ярослав Петрович, , Великий Жванчик Дунаєвецький район Хмельницька область. Учасник АТО. Військовослужбовець 95-ї ОАеМБр. Загинув , після повернення зі сходу, в рідному селі на Хмельниччині. До Дунаєвецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Жванчик на дорозі лежить чоловік без ознак життя з ушкодженнями, що характерні для ДТП. Розтин підтвердив, що смерть настала внаслідок наїзду транспортного засобу. Односельці впевнені, що забили Ярослава в іншому місці, а вже мертвого принесли на дорогу. Сніг присипав тіло хлопця, тому й водій «п'ятірки» не побачив його й здійснив наїзд. Розпочато слідство.

 Кривомаз Олег Геннадійович (позивний «Камаз»), , Луганська область. Мешкав у м. Суми. Боєць 24-го ОШБ «Айдар». Активний учасник Революції Гідності. З Майдану пішов на фронт у травні 2014, брав участь у боях «Айдару» за звільнення Луганщини (Щастя, Новосвітлівка, Хрящувате). Під час бойових дій отримав контузію та кілька поранень, але після лікування знову повертався на передову. Помер  через раптову зупинку серця у санаторії «Джерело» в Пуще-Водиці, під Києвом, ліг спати і не прокинувся. Похований на Алеї Слави Лісового кладовища Києва. Рідних немає.

 Хижняк Олександр Григорович (позивний «Лєший»), , Бобрик (Броварський район) Київська область. Механік-водій БТР 11-го ОМПБ «Київська Русь» 59-ї ОМПБр. Мобілізований у травні 2014. Пройшов найгарячіші точки АТО — ДАП, Дебальцеве, Фащівку та інші. Трагічно загинув  у рідному селі Бобрик (Броварський район) від удару металевим предметом під час конфлікту із сусідом. Похований у Бобрику. Залишилося троє дітей.

 Юзефович Іван Ярославович, , Унятичі Дрогобицький район Львівська область. Учасник АТО. Військовослужбовець ЗСУ. Помер  під час перебування на лікуванні в лікарні м. Львів. Похований в Унятичах. Залишилися дружина та двоє дітей, — син і донька шкільного віку.

 Дерев'яник Руслан Петрович, , Нова Гута (Монастириський район) Тернопільська область. Мешкав у м. Монастириська. Демобілізований учасник АТО. Водій-механік БМП 72-ї ОМБр (Біла Церква). Закінчив Івано-Франківське ПТУ № 5, здобувши спеціальність столяра-паркетника. У 1994—1995 роках проходив строкову військову службу. Працював на різних сезонних роботах, в останні роки — продавцем у магазині будматеріалів. Мобілізований на початку квітня 2014, воював в районі Маріуполя та Амвросіївки. 23.06.2014, коли їхав у відпустку, потрапив у полон до банди Безлера в Горлівці, через місяць звільнений за обміном. Демобілізований. Помер  після важкої операції в лікарні Івано-Франківська, не вийшовши з коми. Похований у рідному селі Нова Гута. Залишилися дружина та двоє дітей, — 15-річний син і 8-річна донька.

 Озимай Роман Валентинович, 06.05.1984, с. Жуківщина Козелецького району Чернігівської області. Закінчив Остерську гімназію та Остерський будівельний технікум. Працював у Києві у правоохоронних органах та в Козельці на підприємстві «Форнетті». Призваний до Збройних сил України в 2014 році. Солдат 13-го окремого мотопіхотного батальйону 1-ї окремої танкової бригади. Брав участь у боях в районі Дебальцевого. Демобілізований у 2015 році. Загинув 8 березня 2016 року від удару ножем у груди під час сварки удома, в Козельці, у кімнаті окрім Романа були його вітчим і мати. Відкрито кримінальне провадження. Похований у селі Жуківщина. Залишилися мати й сестра. Нагороджений нагрудним знаком начальника Генерального штабу України «Учасник АТО» та медаллю «Учасник бойових дій».. 

 Диня Юрій Йосипович, , Тернопіль. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець 8-ї роти 3-го батальйону 80-ї ОДШБр. Мобілізований у серпні 2014, з грудня обороняв Донецький аеропорт, в січні 2015 потрапив до шпиталю з контузією та обмороженням, довелося ампутувати пальці на ногах. Після шпиталю та реабілітації повернувся на військову службу. 04.02.2016 був демобілізований. Після демобілізації проходив лікування та реабілітацію. Перебував у важкому стані в реабілітаційному центрі Більче-Золотого Борщівського району на Тернопільщині, помер у реанімації  о 23:20, не приходячи до тями. Похований на Алеї Героїв Микулинецького цвинтаря.

 Замотаєв Геннадій Георгійович (позивний «Пчєла»), , Запоріжжя. Демобілізований учасник АТО. Солдат, водій 37-го ОМПБ «Запоріжжя». Мав власний бізнес, займався ремонтом автомобілів. Пішов на фронт добровольцем у серпні 2014. Учасник боїв під Авдіївкою та Маріуполем. 05.04.2015 дістав важкі поранення голови в результаті підриву машини на міні поблизу с. Широкине, тоді загинули старший лейтенант Дмитро Щербак і старший солдат Олег Макеєв. Звільнений із ЗСУ за станом здоров'я, займався волонтерством. Помер  у місті Запоріжжя, на роботі, за попередніми даними, через відрив тромбу. Залишилася дружина та четверо дітей (син Дмитро Замотаєв — МСМК з боксу, чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи). 23.07.2016 нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

 Шуйська Юлія Геннадіївна (позивний «Пантера»), , Сніжне Донецька область. Проживала у м. Київ. Молодший сержант РПСМОП «Торнадо» (роту розформовано в середині 2015). Померла  о 22:00 в інституті Амосова (за іншими даними, у реанімації 5-ї міської лікарні) у Києві через тяжку хворобу.

 Пащук Іван Володимирович, , Залісці (Рожищенський район) Волинська область. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець Луцького прикордонного загону ДПСУ. Мобілізований навесні 2014. Снайпер, учасник бойових дій в зоні АТО. Після демобілізації повернувся додому, працював.  покінчив життя самогубством в с. Залісці (Рожищенський район) на Волині. Залишилася мати.

 Панасейко Яків Федорович, , Запоріжжя. Боєць ДУК ПС. В осені 2014 кілька тижнів воював в с-щі Піски (Ясинуватський район) у лавах ДУК. Був поранений, довго лікувався. Потім проходив підготовку в артилерійській бригаді ЗСУ (ймовірно, 55 ОАБр). На початку 2016 був «списаний» з лав ЗСУ за станом здоров'я з ІІІ групою інвалідності. Помер вдома в ніч на  через зупинку серця. Похований у Запоріжжі на Миколаївському кладовищі. Залишилися мати і двоє братів.

 Сухий Ігор Володимирович, , Кременчук Полтавська область. Учасник АТО. Сержант, військовослужбовець 58-ї ОМПБр. Мобілізований 12.06.2015 як доброволець, приховав, що хворий на цукровий діабет. За станом здоров'я був звільнений 12.02.2016. Останні півтора тижні через погіршення стану перебував на лікуванні у 2-ій міській лікарні Кременчука, томографія показала застарілу травму хребта і ребер. Ігоря терміново відвезли до шпиталю у Полтаву, а наступного дня, , він помер, за попередніми даними, — від гострої серцевої недостатності. Розлучений, залишилося двоє синів.

 Горошко Юрій Васильович, , Запоріжжя. Демобілізований учасник АТО. Навідник БРДМ 17-ї ОТБр. Фотограф і фотокореспондент, відомий під псевдонімом Юрій Жук. Працював відеооператором на телеканалі «Запоріжжя», потом зайнявся рекламним бізнесом. Останні кілька років працював фотокореспондентом в газеті «Субота плюс». Пішов на фронт добровольцем у серпні 2014. В лютому 2015 був поранений, під час бою осколок потрапив в око. Після реабілітації зір повністю відновити не вдалося, але Юрій продовжував працювати фотокором у Запоріжжі, допомагав волонтерам. Помер  у Запоріжжі, тіло знайшли вранці біля під'їзду, де проживав Юрій. Похований у Запоріжжі на кладовищі Св. Миколая (Верхня Хортиця).

Посилання 
 Книга пам'яті загиблих
 Український меморіал. Пам'яті героїв, що загинули за Україну
 Пантеон Героїв (Сайт Міністерства оборони України)
 Вони життя віддали за Вітчизну (Сайт Національної гвардії України)
 Вічна пам'ять героям-прикордонникам! (Сайт Державної прикордонної служби України)
 Пам'яті героїв (Сайт Служби безпеки України)
 Пам'ятаємо (Сайт Національної академії СБУ)
 Герої не вмирають (Сайт Чернігівської ОДА)
 Вони захищали Україну (Сайт Вінницької ОДА)
 Книга пам'яті героїв АТО (Сайт Житомирської ОДА)
 Герої не вмирають (Сайт Миколаївської ОДА)
 Сторінка пам'яті. Херсонщина (Сайт Херсонської ОДА)
 Пам'ятаємо загиблих героїв (Сайт Полтавської облради)
 Список військових Хмельниччини, які загинули у неоголошеній війні на Сході України  (Сайт Хмельницької облради)
 Пам'яті Героїв Буковини (Сайт Чернівецької ОДА)
 Герої. Чернівецька область. АТО (блог)
 Книга пам'яті Сумської області
 Герої АТО (Сайт Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені О. М. Бойченка)
 Військовослужбовці, які загинули під час проведення АТО, з Одеської області (Сайт Одеського обласного центру патріотичного виховання дітей та молоді)
 Ніхто не забутий: на Донбасі загинула майже сотня військовослужбовців з Одеської області (список) (Одеське видання «Думська»)
 Військовослужбовці з Вінницької області, які загинули в зоні АТО (Сайт «20 хвилин: Вінниця»)
 Список загиблих у зоні АТО мешканців Прикарпаття (Інтернет-видання «Паралелі»)
 Меморіал пам'яті загиблих харків'ян — Героїв АТО (Портал «Весь Харків»)
 Пам'яті загиблих воїнів… Список військових, які загинули в зоні АТО, та з якими прощалися на Рівненщині (Проект «Ціна Свободи», сайт телеканалу «Рівне-1»)
 Революція гідності. Війна. Рівненщина (сайт пам'яті загиблих, розділ АТО)
 Сайт пам'яті загиблих героїв Хмельниччини в ході АТО 2014 року (Медіа-корпорація «Є»)
 Пам'ятаємо кожного (Сайт Музей АТО. Запорізький обласний краєзнавчий музей)

Див. також 
 Бої за Авдіївку
 Бої за Мар'їнку

Примітки 

2016-01-03